Müller kan som auktorsförkortning betyda:

 Johannes Peter Müller
 Philipp Ludwig Statius Muller
 Anke Müller
 Arnold Müller
 Bernd Müller
 Carl Müller
 Carl Alfred Müller
 Chris J. Müller
 Emil Müller
 Fritz Müller
 Günter C. Müller
 G. W. Müller
 Hans-Georg Müller
 Hendrik Müller
 Johann Karl August Müller
 Johann Wilhelm von Müller
 Karl Müller Müll.Berol. 
 Lorenz Müller
 Otto Friedrich Müller
 Philipp Jakob Müller
 Salomon Müller
 Theodor Müller

Robotskapade auktorsförkortningar